Mala hierba puede referirse a:
 las malas hierbas;
 el nombre común de la planta Merremia tuberosa;
 Mala hierba (1904), novela de Pío Baroja, dentro de la trilogía La lucha por la vida.
La Mala hierba (1981), novela de Juan Gossaín.
La Mala hierba (1982), telenovela colombiana basada en el libro La Mala hierba de Juan Gossaín.
Mala hierba (2018), película francésa dirigida por Kheiron